Alula kan syfta på:

 Alula – en liten grupp fjädrar som sitter ovanför vingknogen hos fåglar
 Alula Australis – en stjärna i stjärnbilden Stora björnen med Bayer-beteckningen Xi Ursae Majoris (ξ UMa).
Alula Borealis – en stjärna i stjärnbilden Stora björnen med Bayer-beteckningen Ny Ursae Majoris (ν UMa).

Se även
 Aalu
 Aloha
 Aula